Baro Kunda ist der Name folgender Orte:

 Baro Kunda (Central River Region), Ortschaft in Gambia
 Baro Kunda (Lower River Region), Ortschaft in Gambia